Антонієта Ді Мартіно  (, 8 листопада 1978, Кава-де-Тіррені) — італійська легкоатлетка.

Виступи на Олімпіадах

Посилання 
 Профіль на сайті IAAF 

Італійські стрибуни у висоту
Учасники літніх Олімпійських ігор 2008
Рекордсмени світу з легкої атлетики